

Населені пункти та їхні частини

 Бжузька — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжузька — село в гміні Кросно-Оджанське Кросненського повіту Любуського воєводства
 Бжузька — село в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Бжузька — частина міста Бляховня в Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Бжузька — частина села Залев у гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Бжузька — частина села Риботичі (Риботиче) в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжузька — частина села Розпуття (Розпуце) в гміні Тирява-Волоська Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Бжузька — частина села Тирява Волоська (Тирава-Волоська) в гміні Тирява-Волоська Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки